Buffy kan syfta på:

 Buffy vampyrdödaren (film) – från vilken serien uppstod, originaltitel Buffy the Vampire Slayer
 Buffy och vampyrerna – tv-serie, originaltitel Buffy the Vampire Slayer
 Buffy Summers – huvudkaraktären i tv-serien
 2004 XR190 – ett trans-neptunianskt objekt med smeknamnet Buffy

Personer

 Darren Robinson (född 1967), rappare med smeknamnet "Buffy, the Human Beatbox" i The Fat Boys
 Buffy Sainte-Marie (född 1941), folkmusiker och artist
 Buffy Tyler (född 1978), så kallad playmate i Playboy
 Buffy-Lynne Williams (född 1977), kanadensisk roddare

Se även
 Buffy the Vampire Slayer: Chaos Bleeds